рРНК може да буде:

 рРНК, скраћеница за рибозомску РНК
 рРНК, скраћеница за растворљиву РНК, ранији назив за транспортну РНК (тРНК)